Hescheleria est un genre éteint de « reptiles » marins, des thalattosauriens du Trias moyen, ayant vécu il y a environ entre  (millions d'années).

Il est représenté par une espèce unique, l'espèce type : Hescheleria rubeli, qui a été nommée en 1936 par B. Peyer.

Localisation 
Les fossiles de cette espèce ont été trouvés dans le Monte San Giorgio dans le canton du Tessin en Suisse.

Description 
Comme d'autres thalattosauriens, Hescheleria possède un corps de lézard mince avec une longue queue en forme de palette. On estime qu'il a atteint environ  de longueur.

Le crâne possède un museau de forme inhabituelle, avec des prémaxillaires fortement inclinés vers le bas. Cela forme un crochet presque à angle droit par rapport au reste de la mâchoire, avec un gros diastème. La mandibule est considérablement robuste et est parsemée de petites dents pointues, avec une paire de projections coniques pointues vers la pointe, dont la fonction est inconnue.  L'étrange crâne suggère un style de vie hautement spécialisé. Il a été envisagé que les projections sur la mandibule étaient utilisées pour écraser les proies à carapace dure telles que les mollusques. D'autres paléontologues ne sont pas d'accord avec cette hypothèse, arguant que les projections n'obstruent pas contre toute autre surface de broyage potentielle dans les mâchoires, au lieu de faire contact avec le diastème rostral.

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Thalattosauria

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Diapside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Reptile préhistorique d'Europe
Paléontologie en Suisse
Taxon fossile décrit en 1936